OpenCV (, библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом) — библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализована на C/C++, также разрабатывается для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков. Может свободно использоваться в академических и коммерческих целях — распространяется в условиях лицензии BSD.

Второй крупный апдейт OpenCV был выпущен в октябре 2009 года. OpenCV 2 включает в себя серьезные изменения в интерфейсе C++, направленные на упрощение, улучшение безопасности, введение новых функций и увеличение производительности (особенно для многоядерных систем). Официальные релизы теперь выпускаются каждые шесть месяцев, а разработка ведется независимой российской командой при поддержке коммерческих корпораций. В мае 2016 года Intel подписала соглашение о приобретении Itseez, ведущего разработчика OpenCV.

Применение 
 Для утверждения общего стандартного интерфейса компьютерного зрения для приложений в этой области. Для способствования росту числа таких приложений и создания новых моделей использования PC.
 Сделать платформы Intel привлекательными для разработчиков таких приложений за счёт дополнительного ускорения OpenCV с помощью Intel® Performance Libraries (Сейчас включают IPP (низкоуровневые библиотеки для обработки сигналов, изображений, а также медиа-кодеки) и MKL (специальная версия LAPACK и FFTPack)). OpenCV способна автоматически обнаруживать присутствие IPP и MKL и использовать их для ускорения обработки.

Поддерживаемые платформы и инструменты 
Сами библиотеки:
 Microsoft Windows: компиляторы Microsoft Visual C++ (6.0, .NET 2003), Intel Compiler, Borland C++, Mingw (GCC 3.x).
 Windows RT: портирован на ARM компанией Itseez.
 Linux: GCC (2.9x, 3.x), Intel Compiler: «./configure-make-make install», RPM (spec файл включен в поставку).
 Mac OS X: GCC (3.x, 4.x).
 Android.
 iOS.
 Используются C и «облегченный» C++. Прагмы и условная компиляция используются очень ограниченно.
Средства GUI, захват видео:
 Microsoft Windows: DirectShow, VfW, MIL, CMU1394.
 Linux: V4L2, DC1394, FFMPEG.
 Mac OS X: QuickTime
Документация: статический HTML, PDF.

Основные модули 
В версии 2.2 библиотека была реорганизована. Вместо универсальных модулей cxcore, cvaux, highGUI и других было создано несколько компактных модулей с более узкой специализацией:
 opencv_core — основная функциональность. Включает в себя базовые структуры, вычисления (математические функции, генераторы случайных чисел) и линейную алгебру, DFT, DCT, ввод/вывод для XML и YAML и т. д.
 opencv_imgproc — обработка изображений (фильтрация, геометрические преобразования, преобразование цветовых пространств и т. д.).
 opencv_highgui — простой UI, ввод/вывод изображений и видео.
 opencv_ml — модели машинного обучения (SVM, деревья решений, обучение со стимулированием и т. д.).
 opencv_features2d — распознавание и описание плоских примитивов (, FAST и другие, включая специализированный фреймворк).
 opencv_video — анализ движения и отслеживание объектов (оптический поток, шаблоны движения, устранение фона).
 opencv_objdetect — обнаружение объектов на изображении (нахождение лиц с помощью алгоритма Виолы-Джонса, распознавание людей HOG и т. д.).
 opencv_calib3d — калибровка камеры, поиск стерео-соответствия и элементы обработки трёхмерных данных.
 opencv_flann — библиотека быстрого поиска ближайших соседей (FLANN 1.5) и обертки OpenCV.
 opencv_contrib — сопутствующий код, ещё не готовый для применения.
 opencv_legacy — устаревший код, сохранённый ради обратной совместимости.
 opencv_gpu — ускорение некоторых функций OpenCV за счет CUDA, создан при поддержке NVidia.

Язык программирования 
OpenCV написан на C++, как и его основной интерфейс, но с частичным использованием интерфейса C. Все новые разработки и алгоритмы появляются в интерфейсе C++. Поддерживается Python, Java и MATLAB/OCTAVE (например, методы OpenCV cv.line, OpenCV cv2.cvtcolor, OpenCV cv2.circle). API для этих интерфейсов можно найти в онлайн-документации.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт OpenCV. 
 Документация OpenCV 
 Краткая история проекта OpenCV.  
 OpenCV 2.4.3 
 Emgu CV — регулярно-обновляемая привязка для C# 
 SharperCV — привязка для C#
 Привязки для Python. Будет включена в следующую версию OpenCV 
 OpenCV шаг за шагом. Уроки OpenCV по-русски от Чеширского Кота. 
 Компьютерное зрение и машинное обучение в PHP используя библиотеку OpenCV 

Графические библиотеки
Свободные библиотеки программ
Применение искусственного интеллекта
Библиотеки Си